«Правила секса 2: Хэппиэнд» (, рус. Счастливые финалы, также идиома, означающая оргазм) — фильм режиссёра Дона Руса. Фильм вышел на экраны в США 20 января 2005 года, в российский прокат — 6 октября 2005 года.

Сюжет 
В центре сюжета — три истории, переплетающиеся к концу фильма.

Мэми со своим другом Хавьером помогает снять документальный фильм начинающему режиссёру Никки в обмен на информацию о ребёнке, от которого она отказалась 20 лет назад.

Чарли, сводный брат Мэми, подозревает, что его партнёр Гил — биологический отец мальчика, которого воспитывают их подруги Пэм и Диана.

Юный музыкант Отис пытается скрыть свою гомосексуальность и проводит ночь с Джуд, временной солисткой своей группы, которая после этого соблазняет его отца.

В ролях

Ссылки 
 
 Официальный сайт фильма

Примечания 

Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2005 года
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы на английском языке
Фильмы Дона Руса
Фильмы по сценариям Дона Руса